Дружноселье — название населённых пунктовв России:

 Дружноселье — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Дружноселье — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.